Barcelona Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona-1899 i Barcelona, Spanien i perioden . - . april 2023. Det er den 70. udgave af Barcelona Open, og turneringen er del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Barcelona Open 2023 andrager € , hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2019.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 37 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 8. marts 2023 (seks uger før turneringens start).
 fem spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ___ af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Barcelona Open   
 ATP Tour - Barcelona 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023